Nago est une ville du Japon située sur l’île d’Okinawa.
 Nago est une commune rurale du Burkina Faso.
 Nago-Torbole est une commune de l'Italie.
 Les Nagots ou « Nagô » sont un peuple d’Afrique de l’Ouest, surtout présent au Bénin.